Сеппик:

 Сеппик, Айн (род. 1952) — эстонский политик, министр внутренних дел (2002—2003), депутат Рийгикогу 10 и 11 созывов.
 Сеппик, Марккус (род. 2001) — эстонский футболист.